Apiaí kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Apiaí (ort), São Paulo, 
 Apiaí (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar